Wertheimerhaus bezeichnet:

 Wertheimerhaus (Eisenstadt)
 Wertheimerhaus (Marktbreit), Schustergasse 2 in Marktbreit, siehe Haus Wertheimer